Martin Harris (1783–1875) – amerykański misjonarz, jeden z pierwszych mormonów
 Martin Henderson Harris (1820–1889) – amerykański ogrodnik, jeden z pierwszych mormonów
 Martin Harris (ur. 1944) – brytyjski filolog, akademik
 Martin Harris (ur. 1955) – angielski piłkarz
 Martin Harris (ur. 1969) – brytyjski pływak